Осе́нний переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 В Минске:
 1-й Осенний переулок
 2-й Осенний переулок

Россия 

 Осенний переулок — переулок в Анапе Краснодарского края
 Осенний переулок — переулок в Батайске Ростовской области
 Осенний переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Осенний переулок — переулок в Иркутске
 Осенний переулок — переулок в Кашире Московской области
 Осенний переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Осенний переулок — переулок в Магнитогорске Челябинской области
 Осенний переулок — переулок в Майкопе
 Осенний переулок — переулок в Междуреченске Кемеровской области
 Осенний переулок — переулок в Оренбурге
 В Рязани:
 1-й Осенний переулок
 2-й Осенний переулок
 Осенний переулок — переулок в Санкт-Петербурге
 Осенний переулок — переулок в Сочи Краснодарского края
 Осенний переулок — переулок в Томске
 Осенний переулок — переулок в Хабаровске
 Осенний переулок — переулок в Черкесске
 Осенний переулок — переулок в Чите

Украина 

 Осенний переулок — переулок в Киеве
 Осенний переулок — переулок в Макеевке Донецкой области
 Осенний переулок — переулок в Николаеве
 В Сумах:
 1-й Осенний переулок
 2-й Осенний переулок
 В Черновцах:
 1-й Осенний переулок
 2-й Осенний переулок

См. также 

 Осенняя улица
 Осенний бульвар
 Осенний проезд